Greit ist der Ortsname von

 Greit (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Greit (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Greit (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Greit (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Greit (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Greit (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Greit (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Greit (Radurschltal), Ortsteil von Pfunds, Tirol

Siehe auch:
 Greith
 Kreit
 Kreith
 Krait